Sunndal bezeichnet
 Sunndal, Kommune in Møre og Romsdal, Norwegen
 Sunndal (Kvinnherad), Ort in Kvinnherad, Norwegen

Siehe auch
 Sunndalen